Ралли Дакар 1980 года, также известное как Ралли Париж — Дакар 1980 года — второе соревнование Ралли Дакар. В 1980 году в соревновании приняли участие спортсмены на технике таких производителей, как Yamaha, Volkswagen, Lada, BMW и других. Кроме того, была введена отдельная категория для грузовиков.

Ралли стартовало 1 января в Париже, а финишировало 23 января в Дакаре. На старт гонки вышли 216 экипажей: 90 мотоциклов, 116 внедорожников и 10 грузовиков.

Маршрут

Победители

См. также 
 Ралли Дакар

Ссылки 
 Официальный сайт
 Полные результаты ралли «Париж — Дакар» 1979-1985 годов
 

1980 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам
Январь 1980 года
Спорт во Франции в 1980 году
Спорт в Алжире в 1980 году
1980 год в Мали
1980 год в Сенегале